Góra Kalwaria (gemeente), een stad- en landgemeente in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Piaseczyński
 Góra Kalwaria (stad), een stad in bovenstaande gemeente